Nóniusz (lófajta) – magyar lófajta
 Nóniusz (skála) – a leolvasási pontosságot növelő eszköz főleg hosszmérő műszereken
 Nonius Marcellus – római grammatikus
 Pedro Nunes (latinosan Petrus Nonius) portugál matematikus, kozmográfus
 Nonius (nemzetségnév) római nemzetségnév